Koja Zaharia, auch Koja Zakaria, (; * im 14. Jahrhundert; † vor 1442) war ein albanischer Adliger aus dem Geschlecht der Zaharia.

Name 
Dokumente der Republik  Ragusa nennen den Vornamen Kojčin oder Gojčin. Deshalb schrieben Historiker wie Nicolae Iorga, Ludwig Thallóczy und Konstantin Jireček die Person lange Gojčin Crnojević zu. Erst Robert Elsie änderte das und identifizierte die Person als Koja Zacharia bzw. Koja Zakarija.

Leben 
Bis 1395 war Koja Zaharia Kastellan der Burg Sati bei Shkodra, die zu einem Lehen von Konstantin Balšić gehörte und Teil des Fürstentums Zeta unter Đurađ II. Balšić war. Im Jahr 1395 trat Balšić Sati (mit Dagnum) sowie Shkoadra und Drivast an die Republik Venedig ab, um so eine Pufferzone zwischen seinem Fürstentum und dem Osmanischen Reich zu schaffen. Zaharia lehnte eine Kontrolle der Venezianer über Sati allerdings ab.

Nachdem Koja die Burg Dagno 1396 eingenommen hatte, rief er sich zum Fürsten von Sati und Dagno („dominus Sabatensis et Dagnensis“) aus. und regierte das Territorium als Vasall des Osmanischen Reiches.

Im Oktober 1400 schlug Zaharia den Venezianern trotzdem vor, eine Schlacht zu simulieren, in der er und sein Cousin und Vasall Dhimitar Jonima vorgeben würden, ihren Besitz an die Venezianer zu verlieren, wenn sie dafür jährlich 500 Dukaten erhalten würden. Die Venezianer antworteten nicht sofort und so entschied sich Koja, zunächst Vasall des osmanischen Sultans zu bleiben. Im Jahr 1402 kämpfte er dann aber zusammen mit anderen albanischen Adligen in der Schlacht von Ankara gegen Bayezid I.

Im Jahr 1403, ein Jahr nach der Niederlage der Osmanen in der Schlacht von Ankara, akzeptierte Koja zusammen mit seinem Vasallen Dhimitër Jonima die Oberhoheit der Republik Venedig. Während des Ersten Krieges von Shkodra zwischen dem Fürstentum Zeta und der Republik Venedig unterstützte er die venezianischen Streitkräfte. 

Um 1412 heiratete Kojas Tochter Bolja den zetischen Fürsten Balša III., der im Gegenzug Zaharia die Verwaltung von Budva übertrug. Zu dieser Zeit war Kojas andere Tochter bereits mit einem Mitglied der Adelsfamilie Đurašević verheiratet, das eine bedeutende Position am Hof von Balša innehatte. Um Koja noch enger an sich zu binden, ernannte ihn Balša zum Kastellan von Budva. Nach dem Tod Balšas III. am 28. April 1421 kehrte Kojas Tochter Bolja mit ihren beiden Töchtern zu ihrer Familie nach Dagnum zurück.

Koja Zaharia unterstützte anschließend den serbischen Despoten Stefan Lazarević, bis er im Dezember 1422 von Venedig besiegt wurde. Obwohl der venezianische Admiral Francesco Bembo im April 1423 Gjon Kastrioti I., der Fürstenfamilie Dukagjini und Koja Zaharija Geld anbot, um sich den venezianischen Streitkräften gegen das serbische Despotat anzuschließen, lehnten sie ab. Trotzdem beabsichtigte der serbische Despot Zaharia finanziell zu zerstören, und befahl den Händlern von Ragusa, keine Steuern an Koja zu zahlen und über Lezhe nach Serbien zu reisen, nicht über Dagnum.

Als Işak Bey Dagnum 1430 einnahm, wurde das Herrschaftsgebiet unter die Verwaltung des Sandschakbeys von Albanien, Ali Bey Evrenosoğlu, gestellt und Koja inhadftiert oder verbannt. Nachdem der albanische Aufstand von 1432 im Jahr 1436 niedergeschlagen worden war, vertraute der Sultan Kojas Sohn Leka Zaharia eine Position als Gouverneur von Dagnum an.

Familie 
Zaharia war verheiratet mit Boša, einer Tochter von Leka Dukagjini und Schwester von Tanush Major Dukagjini. Die Kinder des Paares waren Lekë Zaharia, Bolja und eine Tochter mit unbekanntem Namen, die Đurađ Đurašević Crnojević heiratete.

Koja Zaharia starb vor 1442. Nach dem Historiker Ćiro Truhelka heiratete Bolja Zaharia Petar Vojsalić, während der Historiker Aleksa Ivić behauptet, sie sei mit Petar I. Pavlović verheiratet gewesen. Zaharias Witwe Boša starb am 19. September 1448 in Shkodra bei einer Feuersbrunst in dem Ort, die viele Menschenleben forderte.

Einzelnachweise 

Burggraf
Historische Person (Südosteuropa)
Person (Osmanisches Reich)
Geboren im 14. Jahrhundert
Gestorben im 15. Jahrhundert
Mann